

Камінсько — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Камінсько — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства